Compère ist der Familienname folgender Personen: 

 Claude Antoine Compère (1774–1812), französischer General
 Gaston Compère (1924–2008), belgischer Dichter und Schriftsteller französischer Sprache
 Louis Fursy Henri Compère (1768–1833), französischer General
 Loyset Compère (~1440/45–1518), frankoflämischer Komponist, Sänger und Kleriker
 Pierre Compère (1934–2016), belgischer Botaniker

Compère steht für: 

 eine spezielle Form von Stecker (Kleidung), ein Bestandteil von Frauenkleidung in den 1760er Jahren